Grönlund ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Grönlund (1902–1968), finnischer Fußballspieler
 Mi Grönlund (* 1972), finnische Schauspielerin
 Peter Grönlund (* 1977), schwedischer Regisseur

Siehe auch:
 Gronlund
 Grønlund